Agnes van Bohemen (1211-1282), de jongste dochter van koning Ottokar I van Bohemen en Constance van Hongarije
 Agnes van Bohemen (1269-1296), een dochter van Přemysl II Ottokar von Bohemen en van Kunigunde van Halitsch